У́лица Данто́на — улица в историческом районе Коса в центральной части Астрахани. Начинается от улицы Анатолия Сергеева у Петровской набережной Волги и идёт с северо-запада на юго-восток параллельно улицам  Пугачёва и Энзелийской. Пересекает улицы Максима Горького и Урицкого и заканчивается у точки соприкосновения улиц Фиолетова и Адмиралтейской к югу от Октябрьской площади напротив Астраханского кремля.

Улица почти целиком застроена малоэтажными зданиями дореволюционного периода.

История 
В XIX веке улица называлась 3-й Кремлёвской, затем была переименована в Самолётскую, а в 1920 году получила своё современное название в честь французского революционера Жоржа Жака Дантона.

Застройка 
 дом 1/9 —  Дом жилой (вторая половина XIX в.)

Транспорт 
В 70 метрах к северо-востоку от окончания улицы Дантона находится остановка общественного транспорта «Октябрьская площадь — набережная реки Волги», на которой останавливаются маршрутные такси многих маршрутов.

Примечания 

Улицы Астрахани